Stati Uniti d'America
 Lewisville – capoluogo della Contea di Lafayette, Arkansas
 Lewisville – città della Contea di Forsyth, Carolina del Nord
 Lewisville – città della Contea di Jefferson, Idaho
 Lewisville – città della Contea di Henry, Indiana
 Lewisville – città della Contea di Watonwan, Minnesota
 Lewisville – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Lewisville – città della Contea di Denton, Texas
 Lewisville – census-designated place della Contea di Clark, Washington